Václav Machek (kolarz) (1925–2017)
 Václav Machek (językoznawca) (1894–1965)